Hsü-hui Ch’ü kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xushui He, vattendrag, Shaanxi, 
 Xuhui Qu (kanal), Shaanxi, 
 Xuhui Qu (härad), Shanghai, 

Robotskapade Kinaförgreningar